Seltzer peut désigner :

Patronyme 
 Aaron Seltzer (né en 1974), réalisateur et scénariste américain
 David Seltzer (né en 1940), réalisateur, scénariste et écrivain américain
 Leo Seltzer (1903-1978), fondateur du roller derby
 Madeleine Seltzer (1894-1990), directrice d'établissements médicaux

Musique 
 Seltzer, groupe de rock mexicain

Autres 
 Alka-Seltzer, médicament antidouleur
 Hard seltzer, boisson alcoolisée

Homonymie de patronyme